Александр Михайлович Дашков (; 1914 — 2004) — советский и латвийский певец (бас). народный артист Латвийской ССР (1954).

Биография 
Родился 3 (16 августа) 1914 года в Риге (ныне Латвия) в семье предпринимателя Михаила Дашкова.

Учился в Рижской Александровской гимназии и Латвийской консерватории (преподаватели — Герман Ядловкер и Эдуард Микелсонс), брал частные уроки пения у профессора Пауля Сакса в Риге и у бывшего солиста театра «Ла Скала» Убальдо Кароцци в Милане.

Был солистом Лиепайского театра (1940—1941), Государственного художественного ансамбля Латвийской ССР (1942—1944), Государственного театра оперы и балета Латвийской ССР (1944—1975). Неоднократно выступал с сольными концертами.

Супруга — певица (колоратурное сопрано) Эльфрида Пакуле (1912—1991).

Умер 3 декабря 2004 года в Риге, похоронен на Лесном кладбище.

Награды и премии 
 заслуженный артист Латвийской ССР (1945)
 народный артист Латвийской ССР (1954)
 Сталинская премия второй степени (1950) — за исполнение заглавной партии в опере «Борис Годунов» (1950)
 орден Красной Звезды (1946)
 орден Трудового Красного Знамени (1956).
 стипендиат Латвийского культурного фонда
 премия «Алдарис»

Творчество 
 1948 — «Фауст» Шарля Гуно — Мефистофель
 1949 — «Борис Годунов» М. П. Мусоргского — Борис Годунов
 1953 — «Жизнь за царя» М. И. Глинки — Иван Сусанин; «Русалка» А. С. Даргомыжского — Мельник; «Банюте» А. Калниня — Валгундис
 1955 — «К новому берегу» М. О. Зариня — Пацеплис
 1960 — «Севильский цирюльник» Дж. Россини — Дон Базилио.

 Награды и премии 
 народный артист Латвийской ССР (1954)
 заслуженный артист Латвийской ССР
 орден Трудового Красного Знамени (3.1.1956)
 орден Красной Звезды (1946)
 медали
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за исполнение заглавной партии в оперном спектакле «Борис Годунов» М. П. Мусоргского (1949), поставленном на сцене ГАТОБ Латвийской ССР

 Примечания 

 Литература 
 Briede, Vija''. Ceļš uz operas karaļtroni. Rīga, Liesma, 1985.

Ссылки 
 Развёрнутый рассказ об Александре Дашкове на сайте russkije.lv/

Народные артисты Латвийской ССР
Заслуженные артисты Латвийской ССР
Похороненные на Лесном кладбище
Басы